

Geografia 

 Muci – comune della Croazia, nella regione spalatino-dalmata

Persone
 Claretta Muci (1958) – giornalista italiana
 Cosimo Muci (1920-1992) – ex calciatore italiano

Pagine correlate

 Mucci